BRD Năstase Țiriac Trophy — турнир среди мужчин
 Открытый чемпионат Бухареста по теннису — турнир среди женщин